«Пёс и кот» — рисованный мультипликационный фильм, который создал режиссёр Лев Атаманов по сказке армянского писателя Ованеса Туманяна. Ремейк одноимённого мультфильма 1938 года.

В мультфильме звучат стихи Самуила Яковлевича Маршака и музыка танца Узундара.

Сюжет 
У пса-пастуха во время грозы сильным ветром унесло шапку. Простодушный пёс принёс коту-скорняку баранью шкуру, чтобы тот сшил ему новую. Кот всё сделал за несколько дней, но в лавку заглянул богатый надменный козёл, у которого так же ветер с головы сдул головной убор. Капризному покупателю предложили много шапок, но ему приглянулась именно та, что была сшита для пса. Ради собственной выгоды кот отдал чужую шапку козлу.

Пришёл пёс в назначенный день, но кот его уже поджидал и закрылся в лавке на ключ. Пёс, увидев дверь на замке, ушёл домой — и так случалось всякий раз, когда он приходил. Лишь весной пёс наконец застал кота на рабочем месте и начал ругаться с ним по поводу заказа. Кот кинулся бежать в дом козла, где пёс и нашёл свою шапку. Вот только забрать её он не смог, да ещё и от козла сильно досталось.

Мультфильм заканчивается афоризмом: «А так как этот кот-скорняк всем нашим кошкам прадед, семейства кошек и собак между собой не ладят».

Создатели 
{| class="standard"
|-
|Автор сценария и режиссёр|| Лев Атаманов
|-
| Художники-постановщики || Александр Винокуров, Леонид Шварцман
|-
| Художники-декораторы || Пётр Коробаев, Ирина Троянова
|-
| Художники-мультипликаторы || Владимир Арбеков, Дмитрий Белов, Роман Давыдов, Фаина Епифанова,, Вячеслав Котёночкин, Мстислав Купрач, Виктор Лихачёв, Владимир Пекарь, Игорь Подгорский, Надежда Привалова, Лидия Резцова, Сергей Степанов, Фёдор Хитрук, Борис Чани
|-
| Оператор || Михаил Друян
|-
| Композитор || Карэн Хачатурян
|-
| Звукооператор || Николай Прилуцкий
|-
|Ассистенты||| В. Шилина, Л. Кякшт, В. Балашов
|-
| Тексты песен (стихов) || Самуил Маршак
|-
| Монтажёр || Лидия Кякшт
|-
| Роли озвучивали || Рубен Симонов, Владимир Грибков, Владимир Канделаки, Юрий Хржановский 
|}

 Видео 
В 1990-е годы мультфильм выпущен на видеокассетах в сборниках лучших советских мультфильмов Studio PRO Video и студией «Союз».
Мультфильм неоднократно переиздавался на DVD в сборниках мультфильмов:
 «Кошкин дом»''', DVD, дистрибьютор «Крупный план», мультфильмы на диске:
«Кошкин дом» (1958), «Кто сказал «мяу»?» (1962), «Пёс и кот» (1955), «Кот, который гулял сам по себе» (1968), «Чучело-Мяучело» (1982), «Котёнок с улицы Лизюкова» (1988).

Отзыв критика 
Стихотворная сказочка «Пёс и Кот» (русский читатель знает её в вольном переводе С. Маршака под названием «Кот-скорняк») на первый взгляд кажется только весёлой шуткой. Но в придуманной Туманяном истории о том, как впервые зародилась вражда между кошками и собаками, скрывается определённый социальный смысл. Герои этой сказки — Пёс, Кот, Судья, их взаимоотношения — всё это служит Туманяну средством для того, чтобы охарактеризовать дореволюционный быт маленького армянского городка и выразить своё отношение к этому быту. Сказка имеет отчетливый сатирический подтекст.

Литература 
 
Содержание:
Н. Эрдман и М. Вольпин «Остров ошибок»,
М. Пащенко и Б. Дёжкин «Старые знакомые»,
С. Михалков «Как медведь трубку нашёл»,
В. Сутеев «Снеговик-почтовик»,
Г. Колтунов «Юля-капризуля»,
Н. Окропиридзе «Мишка-задира»,
Г. Гребнер «Ореховый прутик»,
Л. Кассиль «Два жадных медвежонка»,
И. Иванов-Вано «Храбрый заяц»,
Р. Борисова «Палка-выручалка»,
З. Филимонова «Соломенный бычок»,
Л. Атаманов «Пёс и кот»

Примечания

Ссылки 
 
 
 «Пёс и кот» (1955) — Энциклопедия отечественного кино

Рисованные мультфильмы СССР 1955 года
Сатирические мультфильмы СССР
Мультфильмы студии «Союзмультфильм»
Мультфильмы по произведениям Самуила Маршака
Мультфильмы о собаках
Мультфильмы о кошках